Karl zu Leiningen (1804-1856)
Karl zu Leiningen (1898-1946)
Karl zu Leiningen (1928-1990)